biologia rozwoju
 rozwój iteratywny
 rozwój prosty
 rozwój złożony
rozwój człowieka
 okresy rozwojowe człowieka
 rozwój fizyczny
 rozwój prenatalny
 rozwój embrionalny
 rozwój psychoruchowy
 rozwój psychiczny
 rozwój psychoseksualny
 rozwój osobowy
 rozwój emocjonalny
 rozwój intelektualny
 rozwój moralny
 rozwój duchowy
rozwój gospodarczy
 rozwój zrównoważony
 rozwój zależny
rozwój osobniczy
rozwój społeczny
rozwój technologiczny
Rozwój – gazeta
Rozwój Katowice – klub piłkarski
Studia nad rozwojem – kierunek studiów